Цариградски сабор може бити:

 Цариградски сабор (360), аријански сабор 
 Цариградски сабор (381), други васељенски сабор
 Цариградски сабор (383), антиевномијевски сабор   
 Цариградски сабор (394), помесни сабор  
 Цариградски сабор (543), антиоригенистички сабор   
 Цариградски сабор (553), пети васељенски сабор 
 Цариградски сабор (680—681), шести васељенски сабор 
 Цариградски сабор (692), помесни сабор 
 Цариградски сабор (754), иконокластички сабор  
 Цариградски сабор (815), иконокластички сабор  
 Цариградски сабор (843), иконофилски сабор  
 Цариградски сабор (861), први Фотијев сабор  
 Цариградски сабор (867), други Фотијев сабор 
 Цариградски сабор (869—870), антифотијевски сабор
 Цариградски сабор (879—880), трећи Фотијев сабор
 Цариградски сабор (1054), одговор на раскол
 Цариградски сабор (1285), антиунијатски сабор 
 Цариградски сабор (1341), исихастички сабор 
 Цариградски сабор (1483—1484), антиунијатски сабор
 Цариградски сабор (1583), антиунијатски сабор 
 Цариградски сабор (1722), антиунијатски сабор 
 Цариградски сабор (1756), антиунијатски сабор 
 Цариградски сабор (1848), антиунијатски сабор 
 Цариградски сабор (1872), осуда филетизма
 Цариградски сабор (1923), новокалендарски сабор

Види још 
 Црквени сабори
 Помесни сабори
 Васељенски сабори